Farragutklasse (1934), een klasse van acht torpedobootjagers van de Amerikaanse marine, of
Farragutklasse (1958), een torpedobootjagerklasse van de United States Navy.